Finnischer Tango steht für:

 Finnischer Tango, finnische Variante des Tango
 Finnischer Tango (Roman) (Pimeyden ydin), Roman von Taavi Soininvaara (2005)
 Finnischer Tango (2008), deutscher Film von Buket Alakuş